Economia:
 Targeta de crèdit, dispositiu de plàstic amb una banda magnètica, de vegades un microxip que serveix per fer pagaments.
 Targeta de prepagament dispositiu per en la qual s'anticipa l'import del consum que es realitzarà amb la targeta.
 Targeta telefònica, dispositiu usat per pagar en les cabines telefòniques.
 Targeta moneder o moneder electrònic, sistema de pagament.
 Targeta Octopus, targeta moneder recarregable amb processador incorporat.
 Informàtica:
 Targeta perforada, cartolina amb perforacions que servien per enregistrar una acció d'un determinat programa informàtic.
 Targeta d'expansió, dispositius amb diversos circuits integrats i controladors que serveixen per ampliar la capacitat d'un ordinador.
 Targeta de xarxa, targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat ...
 Targeta mare, targeta de circuits impresos central d'un equip informàtic.
 Targeta controladora de disc
 Targeta gràfica
 Targeta capturadora de vídeo, element que permet a un ordinador de rebre senyal de vídeo.
 Targeta VGA 
 Targeta de so, dispositiu que permet obtenir un senyal d'àudio analògic a partir d'informació digital.
 Targeta sintonitzadora de televisió o sintonitzadora de satèl·lit, perifèric que permet veure els diferents tipus de televisió.
 Targeta flash
 Targeta Secure Digital o targeta SD, format de targeta de memòria flash.
 Targeta CompactFlash, targeta de memòria molt petita que permet emmagatzemar dades digitals.
 Targeta d'adquisició de dades
 Targeta intel·ligent, és qualsevol targeta de la mida d'una butxaca amb circuits integrats.
 SIM
 Miscel·lània:
 Targeta (esport), penalització en alguns esports.
 Targeta de visita, per a presentar-se o donar-se a conèixer a altres persones.
 Targeta sanitària europea, document que engloba el conjunt d'europeus sota un sistema d'assistència sanitària gratuïta a l'estranger.
 Oyster card, dispositiu que s'utilitza als serveis de transport públic al Gran Londres (Regne Unit).